Guliston (Gulistan) – miasto w Uzbekistanie
 Gulistan – zbiór anegdot i przypowieści Sadiego z Szirazu